Eusebio Di Francesco (1969) – allenatore di calcio e calciatore italiano, padre di Federico
 Federico Di Francesco (1994) – calciatore italiano, figlio di Eusebio
 Mauro Di Francesco (1951) – attore e cabarettista italiano
 Michele Di Francesco (1956) – filosofo italiano